Флаг муниципального образования «Город Зверево» Ростовской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 28 декабря 2000 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 720.

Описание флага 

Флаг муниципального образования «Город Зверево» представляет собой прямоугольное жёлтое полотнище, с соотношением ширины к длине 2:3, с зелёной полосой вдоль нижнего края полотнища в 1/4 ширины, воспроизводящее в центре композицию гербового щита

Геральдическое описание герба гласит: «В золотом поле на зелёной земле три чёрных остроконечных горы, средняя из которых выше и выступает вперёд, сопровождаемые вверху сияющим червлёным (красным) солнцем (без изображения лица)».

Обоснование символики 
Флаг города разработан на основе герба муниципального образования «Город Зверево».

Город Зверево вырос из шахтёрского посёлка, который является центром добычи каменного угля Восточного Донбасса. Основное богатство здешних мест — каменный уголь изображён на флаге чёрными горами-терриконами. Чёрный цвет в геральдике символизирует благоразумие, мудрость, скромность, честность и вечность бытия.

Жёлтая полоса символизирует благодатный богатый край, где расположен город. Жёлтый цвет (золото) символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия.

Зелёная полоса показывает сельскохозяйственные угодья сельских округов города, а также символизирует весну, радость, надежду, жизнь, природу и здоровье.

Солнце — символизирует благополучие, спокойствие и рассвет.

Красный цвет символ праздника и красоты.

Примечания 

Флаги с изображением гор
Флаги с изображением солнца